USS Kitty Hawk (AKV-1) - een transportschip en vliegtuigtransporter die in de Tweede Wereldoorlog diende
 USS Kitty Hawk (1961) - naamgever van haar klasse vliegdekschepen, in dienst genomen in 1961 en uit dienstgenomen op 12 mei 2009 na 49 jaar dienst